Valdir Bigode (1972) — futebolista brasileiro 
Valdir Benedito (1965) — futebolista brasileiro do Atlético Mineiro
Valdir Joaquim de Moraes (1931) — futebolista brasileiro do Brasil e do SE Palmeiras
Valdir Pereira (1928-2001) — futebolista brasileiro do Brasil 1958, Botafogo e Real Madrid, mais conhecido como Didi
Waldir Peres (1951) — futebolista brasileiro do São Paulo FC

Desambiguações de antropônimos